Changes (englisch für „Veränderungen“) steht für:
 Changes (Band), amerikanische Folk-Band
 Changes (Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Tupac Shakur (1998)

Musikalben:
 Changes (Keith-Jarrett-Album), 1984
 Changes (Roman-Lob-Album), 2012
 Changes (Justin-Bieber-Album), 2020

Siehe auch:
 Change